

Mitologia 
 Stenele (Σθενέλη) – personaggio della mitologia greca, figlia di Acasto e di Anassibia e madre di Patroclo avuto da Menezio
 Stenele (Σθενέλη) – personaggio della mitologia greca, figlia di Danao e sposa (ed assassina) di Menfi, figlio di Egitto

Note